Грипп — многозначное понятие, имя и фамилия, может означать:

Грипп — общее название для ряда острых респираторных вирусных заболеваний у человека и животных, среди них:
 Испанский грипп
 Гонконгский грипп
 Желудочный грипп
 Птичий грипп
 Свиной грипп
 Козий грипп
 Кошачий грипп

Фамилия 
  (1891—1985) — немецкий геолог, обладатель Медали Альбрехта Пенка (1968).
  (наст. имя — Шарль Тронсен; 1826—1900) — французский карикатурист и иллюстратор.
  (род. 1967) — американский музыкант, лауреат Дневной премии «Эмми» за песню (2017).

См. также